Leiber:
Fritz Leiber
Jerry Leiber
Robert Leiber